CCD w elektronice to matryca CCD (ang. Charge Coupled Device) 
 CCD w pszczelarstwie to skrót od ang. Colony Collapse Disorder, zjawiska masowego ginięcia pszczół
 CCD w medycynie to skrót od ang. cleidocranial dysplasia,  dysplazji obojczykowo-czaszkowej
 CCD, Centrum Chrześcijańsko-Demokratyczne, włoska partia polityczna